Чемпионат Эстонии по футболу 1958 года — 14-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом во второй раз подряд стал «Калев» (Юлемисте).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1958
Футбол в СССР в 1958 году
Спорт в Эстонии в 1958 году